Луиш Мануэл Коутинью Перейра душ Сантуш (, род. 30 июня 1955, Лиссабон) — португальский , международный мастер, гроссмейстер ИКЧФ (1990).

Чемпион Португалии в 1978, 1979, 1982 годах.

В составе сборной Португалии участник шести шахматных олимпиад и командного первенства Европы 1989 года.

В 1973 году представлял Португалию на молодежном чемпионате мира.

В 1978 году представлял Португалию в зональном турнире.

Стал победителем международного турнира «Мир и дружба» (Paz e Amizade, Португалия, 1986 г.).

Добился значительных успехов в игре по переписке. Участвовал в 13-м чемпионате мира.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Л. Сантуша в базе Chessgames (другая карточка)
 Личная карточка Л. Сантуша на сайте 365Chess (другая)
 Персональный сайт Л. Сантуша

Участники шахматных олимпиад